България участва на летните олимпийски игри в Берлин през 1936 година с 26 спортиста – само мъже. Това е четвъртата лятна олимпиада, на която страната взима участие.

Страната се завръща на олимпийските игри след като пропуска олимпиадата през 1932 година в Лос Анджелис поради високи транспортни разходи.

Лека атлетика 
Маратон

Десетобой

Колоездене 
 Шосейно колоездене

 Колоездене на писта

Спринт

Конен спорт 
 Тридневно военно състезание
 Индивидуално

 Отборно

Фехтовка

Спортна гимнастика 
 Индивидуално

 Отборно

Спортна стрелба 
Мъже

Източници

Външни препратки 
 Официални олимпийски статистики

България на летните олимпийски игри